Юйчжоу (Хэнань) (禹州) — городской уезд городского округа Сюйчан провинции Хэнань (КНР).
 Юйчжоу (Гуанси) (玉州) — район городского подчинения городского округа Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР).